Pimenta est un nom de famille portugais. Il peut aussi désigner :

 Pimenta est un genre végétal.

Toponymie 
 Pimenta est une ville du Brésil.

Patronyme 
 Adhemar Pimenta (1896-1970), entraîneur brésilien de football.
 Adriano Pimenta (1982-), footballeur brésilien.
 Edmilson Gonçalves Pimenta (1971-), footballeur brésilien.
 Joaquim Pimenta de Castro (1846-1918), militaire et homme politique portugais.
 Simon Pimenta (1920-2013), cardinal indien.